Saliga de som hör Guds ord kan syfta på;

 Saliga de som hör Guds ord (Forsberg) – en psalm med komponerad 1981 av Roland Forsberg
 Saliga de som hör Guds ord (Lindström) – en psalm med komponerad 1981 av Curt Lindström